Termin -{S}- ima više značenja: 

 -{S}- (slovo latinice)
 -{С}- (ćiriličko)
 -{Ѕ}- (ćiriličko)
 Sumpor, hemijski element
 -{S}- (programski jezik)